Франц Э́льберн (; 1 ноября 1910, Льеж, Бельгия — 23 февраля 2002, Кюдингхофен, Бонн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за клуб «Бойель» и сборную Германии.

Карьера 
На протяжении всей карьеры Эльберн выступал за клуб «Бойель 06» из города Бонн.

В составе сборной Германии в 1936 году Франц Эльберн выступал на Олимпийских играх в Берлине. Он сыграл один матч против команды Люксембурга в котором забил гол.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бойель 06»
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года